Überbleibsel kann stehen für:

 Reliquie
 Überrest
 Hinterlassenschaft
 Rudiment
 Relikt

Siehe auch: